Кубок России по футболу среди женщин 2019 — футбольный турнир, который проводится по системе с выбыванием, начиная с 1/32 финала.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Финальный матч

Турнирная сетка 

 - первые матчи дома

Примечания

Ссылки 
 РФС

Кубок России по футболу среди женщин
2019 год в женском футболе
Футбол в России в 2019 году